PNE steht für:
 Psychoneuroendokrinologie, die Wissenschaft von den Zusammenhängen zwischen Verhalten und Erleben einerseits und endokrinen Funktionen andererseits
 Plastic Noise Experience, ein Musikprojekt von Claus Kruse und Stephan Kalwa
 Preston North End F.C., ein englischer Fußballklub
 PNE AG, eine deutsche Planungsfirma für Windparks

Abkürzung